Osoby o tym nazwisku:
 Maria Komisarek – polska pływaczka
 Mike Komisarek – amerykański hokeista